Georges Mouyémé (Duala, 15 de abril de 1971) é um futebolista profissional camaronês, atacante, disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas dos Camarões
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994